Jakowenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Olegowitsch Jakowenko (* 1983), russischer Schachspieler
 Dmytro Jakowenko (* 1992), ukrainischer Leichtathlet
 Nikolai Iwanowitsch Jakowenko (1941–2006), russischer beziehungsweise sowjetischer Ringer
 Oleksandr Jakowenko (* 1987), ukrainischer Fußballspieler
 Pawlo Jakowenko (* 1964), sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Sergei Jakowenko (* 1976), kasachischer Eishockeyspieler 
 Viktor M. Jakowenko (Victor M. Yakovenko) (* 1961), russisch-US-amerikanischer Physiker

Yakovenko ist der Familienname folgender Personen:

 Margaryta Yakovenko (* 1992), ukrainisch-spanische Journalistin und Schriftstellerin